Johann Kümmel ist der Name folgender Personen:

* Johann Friedrich Kümmel (1770–1825), Königlich Hannoverscher Hof-Ofenfabrikant
 Johann Valentin Kümmel, Instrumentalkomponist zu Beginn des 18. Jahrhunderts